Heycock ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Heycock, schottische Linguistin
 Charles Heycock (1858–1931), englischer Chemiker
 Llewellyn Heycock, Baron Heycock (1905–1990), britischer Politiker und Life Peer